Вука Костић (Баваниште, 28. новембар 1891 — Београд, 10. јануар 1968) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1953. || Општинско дете  || /
|-
| 1957. || Мали човек  || Мара Ружић
|-
| 1958. || Погон Б  || Старица 1
|-
| 1958. || Госпођа министарка   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Дан четрнаести  || /
|-
| 1959.1960. || Сервисна станица ТВ серија || /
|-
| 1960. || Заједнички стан  || Тетка Пола
|-
| 1960. || Боље је умети  || Телефонисткиња (као Вукосава Костић)
|-
| 1961. || Срећа у торби  || Чистачица у уреду (као В. Костић)
|-
| 1962. || Прва љубав ТВ филм || /
|-
| 1963. || Човјек са фотографије  || Жена из предворја кафане
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни!  || Ставрина жена (као В. Костић)
|-
| 1966. || Време љубави  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1891.
Умрли 1968.
Српске глумице
Југословенски глумци
Ковинци